Даниэль Хладек(), более известный как Čistychov() (родился в 1981 году, Братислава, Чехословакия) — словацкий рэпер, исполнитель хип-хоп-композиций.Выступал в рэп-группах LUZA, Názov Stavby, 4D, Opak, Mišo Biely.

Биография 
Хладек родился в 1981 году. C 1996 по 2003 год

Дискография

Сольные альбомы 
 2004: Né produkt
 2008: Posledný doberman
 2011: Rap/Evolúcia (P.D.P.)

Студийные альбомы 
 2003: Názov Stavby – Reč naša
 2007: L.U.Z.A. – 3mená 4písmená
 2013: 4D – Kryštal
 2015: Legenda

Другие песни 
 1998: Luza – Luza vs. Polícia (demo)
 2000: Názov Stavby – Názov Stavby EP (vinyl) (SubBeats)
 2000: Názov Stavby – LúzaDrviváMenšina Demo CD (R.O.B.O.VA Lenivá produkcia)
 2004: Názov Stavby – Reč naša EP (vinyl) (Boombap Rec)
 2006: I.Co – International Collabo
 2010: Čistychov aka DJ Perrito – Selección De Lo Viejo (mixtape)
 2011: DJ Pedro Rodriguez & DJ Danny Alves (Čistychov) – El Regreso De Los Elefantes (mixtape)
 2012: Čistychov, DJ Pedro Rodriguez & Kiki Pro – Sin limite
 2013: 4D – Kryštal

Видеоклипы 
 2004: Čistychov – Hanba Ti
 2005: Čistychov – Vaša (feat. Dannie, Tina, Orion)
 2006: PSH feat. Čistychov – Parket
 2006: I.Co – Zadné Vrátka (feat. DNA)
 2005: L.U.Z.A. – Aby si niečo...
 2007: L.U.Z.A. – Sám Sebou/Kto Do Teba Kameň
 2007: L.U.Z.A. – Večer S Lúzou
 2007: Čistychov, Miky Mora, Zverina – Akcia Jasná
 2008: Čistychov – Každý Do Ma Pozná (feat. Mišo Biely)
 2010: Viktor Hazard – Toto Je Hip Hop (feat. VA)
 2011: Čistychov – Se Te Ve La Vida (feat. La Conexión)
 2011: Čistychov – Sin Limite (feat. Pellon MC)
 2011: Čistycohv – Rap/Evolúcia (Moje Mesto)
 2011: Čistychov, Aldo – El Rap No Muere
 2011: El Micha feat. Čistychov – Si Te Vas
 2011: Čistychov, Corte Cir, Damian – Mas Que Tu
 2011: El Medico feat. Čistychov – Show Me
 2012: Separ ft. Momo & Čistychov – Týmto
 2013: L.U.Z.A. – Víkend (ft. Mišo Biely)
 2012: 4D – Zelený dym (DNA ft. Mišo Biely ft.Čistychov, prod. G-BOD)
 2013: 4D – Jediná
 2013: 4D – Slobodný
 2013: 4D – Eufória
 2014: 4D – P.P.D

Награды и номинации 

Хип-хоп-исполнители Словакии